Алекса́ндр Миха́йлович:
 Александр Михайлович (князь владимирский) (уб. 1339) — великий князь Тверской и Владимирский.
 Александр Михайлович (князь пронский) (уб. 1340) — князь Пронский.
 Александр Михайлович Ордынец (ум. 1389) — князь Кашинский с 1382 года.
 Александр Михайлович (внук Николая I) (1866—1933) — великий князь, внук российского императора Николая I.